Rotondi steht für:

 Rotondi (Kampanien), eine Gemeinde in der italienischen Provinz Avellino in der Region Kampanien

Rotondi ist der Familienname folgender Personen:

 Jim Rotondi (* 1962), US-amerikanischer Jazz-Trompeter
 Pasquale Rotondi (1909–1991), italienischen Kunsthistoriker
 Virginio Rotondi (1912–1990), italienischer Jesuitenpater